Tito Flavio Clemente (console 95)
 Clemente Alessandrino